Paul Brasme (ur. 3 sierpnia 1997 w Metz) – francuski skoczek narciarski, reprezentant klubu U.S Ventron. Uczestnik mistrzostw świata seniorów (2017), juniorów (2015–2017), a także zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2013). Indywidualny mistrz Francji z 2017, wielokrotny medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
Od sezonu 2012/2013 startował w zawodach cyklu Alpen Cup. W lutym 2013 wystąpił w zawodach skoków narciarskich na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2013, zajmując 29. miejsce indywidualnie i 9. w konkursie drużynowym. W sezonie 2014/2015 zadebiutował w cyklu FIS Cup, w pierwszym starcie, we wrześniu 2014, zajmując 27. miejsce na skoczni w Einsiedeln. W zimowej części sezonu startował w Pucharze Kontynentalnym, zdobywając pierwsze punkty dzięki 28. pozycji z 1 marca 2015 w Titisee-Neustadt. Zajął również 22. miejsce na mistrzostwach świata juniorów. Zajął 3. lokatę w klasyfikacji generalnej Alpen Cupu 2014/2015, przegrywając jedynie z Simonem Greidererem i Cene Prevcem.

Na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2016 zajął 30. miejsce indywidualnie oraz 10. w zawodach drużynowych. 11 marca 2016 wystartował bez powodzenia w kwalifikacjach do konkursu Pucharu Świata w Titisee-Neustadt. W 2017 był 17. na mistrzostwach świata juniorów. Wystartował też na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017, gdzie zajął 50. miejsce indywidualnie na skoczni normalnej oraz 10. w konkursie drużyn mieszanych.

20 stycznia 2018 w Erzurum zajął 11. pozycję w rozegranym tam konkursie Pucharu Kontynentalnego. 11 sierpnia 2018 zadebiutował w konkursie głównym Letniego Grand Prix, zdobywając w Courchevel jedyne w karierze punkty zawodów najwyższej rangi za zajętą wówczas 27. lokatę. Na arenie międzynarodowej po raz ostatni wystąpił 6 lutego 2021 w Willingen, zajmując 50. miejsce w konkursie Pucharu Kontynentalnego.

W kwietniu 2021, po mistrzostwach Francji, oficjalnie zakończył karierę sportową.

W ramach mistrzostw Francji w skokach narciarskich zdobył srebrny medal w zawodach indywidualnych w 2015 oraz złoty w 2017. W konkursach drużynowych zajął trzecie miejsce w 2014 oraz drugie w 2017, 2018, 2019 i 2020.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty P. Brasme na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty P. Brasme na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty P. Brasme na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Francuscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1997
Ludzie urodzeni w Metz